Exciter har flere betydninger:

Musik
 Exciter (band) - a speed metal band from Ottawa, Canada
 Exciter (album) - et 2001 album af Depeche Mode.

Andet
 Exciter - dansk; styresender - udgøres af oscillator og modulator i større radiosendere.